Silometopus är ett släkte av spindlar som beskrevs av Simon 1926. Silometopus ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Silometopus